Il singolare femminile del Kremlin Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

La campionessa uscente era Viktoryja Azaranka, che però ha deciso di competere al torneo BGL Luxembourg Open.

Dominika Cibulková ha sconfitto in finale Kaia Kanepi per 3-6, 7-61, 7-5.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

 Vera Zvonarëva (quarti di finale)
 Agnieszka Radwańska (secondo turno)
 Marion Bartoli (ritirata, quarti di finale)
 Francesca Schiavone (secondo turno)
 Jelena Janković (primo turno)
 Svetlana Kuznecova (quarti di finale)
 Roberta Vinci (primo turno)
 Dominika Cibulková (campionessa)

Qualificate

  Galina Voskoboeva (primo turno)
  Ol'ga Savčuk (primo turno)
  Alizé Cornet (primo turno)
  Ekaterina Ivanova (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2011